Anna Karenina kan avse:

  Anna Karenina – en roman av den ryska författaren Lev Tolstoj

Filmer och TV-serier
 Anna Karenina (film, 1914) – en rysk stumfilm från 1914
 Anna Karenina (film, 1915) – en amerikansk film från 1915 i regie av J. Gordon Edwards
 Anna Karenina – en tysk film från 1920 i regi av Frederic Zelnik, se Världens moral och kärlekens
 Anna Karenina (film, 1927) – en amerikansk stumfilm från 1927 i regi av Edmund Goulding, originaltitel Love
 Anna Karenina (film, 1935) – en amerikansk dramafilm från 1935 i regi av Clarence Brown, originaltitel Anna Karenina
 Anna Karenina (film, 1948) – en brittisk dramafilm från 1948 i regi av Julien Duvivier, originaltitel Anna Karenina
 Anna Karenina (film, 1953) – en rysk film från 1953 i regi av Tatyana Lukashevich, originaltitel Анна Каренина
 Anna Karenina (film, 1967) – en rysk film från 1953 i regi av Aleksandr Zarkhi, originaltitel Анна Каренина
 Anna Karenina (film, 1975) – en rysk film av en balett från 1975 av i regi av Margarita Pilikhina, originaltitel Анна Каренина 
 Anna Karenina (TV-serie, 1977) – en brittisk TV=sere från 1977 
 Anna Karenina (film, 1985) – en amerikansk dramafilm från 1985 i regi av Simon Langton, originaltitel Anna Karenina
 Anna Karenina (film, 1997) – en amerikansk dramafilm från 1997 i regi av Bernard Rose, originaltitel Anna Karenina
 Anna Karenina (TV-miniserie, 2000) – en brittisk miniserie från 2000 i regi av David Blair
 Anna Karenina (film, 2012) – en brittisk dramafilm från 2012 i regi av Joe Wright, originaltitel Anna Karenina